Samar steht für:

 Samar, drittgrößte Insel der Philippinen, mit den Provinzen
 Samar (Provinz)
 Eastern Samar
 Northern Samar
 Samar-See

 Personen:
 Samar (Sängerin), Popsängerin aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Sima Samar (* 1957), afghanische Ärztin und Politikerin
 Samar Yazbek (* 1970), syrische Schriftstellerin, Journalistin und Bürgerrechtsaktivistin

 Sonstiges:
 Samar (Film), indischer Film (1998) von Shyam Benegal
 Samar (Schiff), eine der längsten Motoryachten
 Samar (Einheit), ein Volumenmaß in Georgien
 Samar (Höhle), ein Höhlensystem in der Nähe von Svrljig 
 Samar (Kibbuz), ein Kibbuz im Süden Israels